Witjas Podolsk (russisch ) ist der Name folgender Sportclubs:

 HK Witjas Podolsk, in Podolsk ansässiger Eishockeyclub, siehe HK Witjas
 FK Witjas Podolsk, russischer Fußballverein